Barbula – nazwa naukowa rodzaju mchów zwojek
 barbula – jedna z nazw zwyczajowych rodzaju roślin naczyniowych – kariopteris Caryopteris
 Bárbula – miejscowość w Wenezueli